Schwanda bezeichnet:

 Schwanda Peak, Berg der östlichen Brookskette, Alaska, Vereinigte Staaten
 Schwanda, der Dudelsackpfeifer, Oper von Jaromir Weinberger

Schwanda ist ein Familienname mit tschechischem Ursprung (Švanda). Träger des Namens sind unter anderem:

 Dieter Schwanda (* 1949), deutscher Schauspieler
 Erich Schwanda, österreichischer Regisseur
 Hans Schwanda (1904–1983), österreichischer Alpinist, Bergsport-Ausstatter und Fachbuchautor
 Johann Schwanda (1904–1983), österreichischer Gitarrist, Heurigenmusikant und Bergsteiger
 Mathias Schwanda (1821–1885), Physiologe und Elektrotherapeut